Kemnath ist der Ortsname von:

 Kemnath, Stadt im Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kemnath am Buchberg, Ortsteil der Stadt Schnaittenbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Kemnath bei Fuhrn, Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Kemnath (Postbauer-Heng), Ortsteil des Marktes Postbauer-Heng, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Kemnath b.Neunaigen, historische Bezeichnung von Kemnath am Buchberg
 Kownaty (ehemals Kemnath im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Gmina Torzym

Siehe auch:
 Kemenade
 Kemenate
 Kemenaten
 Kemmathen
 Kemnat
 Kemnaten
 Kemnathen